Белафонте:

 Белафонте, Гарри (род. 1927) — американский певец, актёр и продюсер, общественный активист.
 Белафонте, Малена (род. 1967) — датская фотомодель.
 Белафонте, Шари (род. 1954) — американская актриса, певица и бывшая модель.